Никлас Эрик Лидстрём (; ) — шведский хоккеист, олимпийский чемпион (автор победной шайбы в финале Игр 2006 года), чемпион мира и 4-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз». Член «Тройного золотого клуба». Занимает 3-е место среди всех европейцев по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (после Яромира Ягра и Здено Хары), а также входит в десятку самых результативных защитников в истории НХЛ.

Участник четырёх зимних Олимпийских игр (1998, 2002, 2006, 2010), трёх чемпионатов мира (1991, 1994, 2004), Кубка Канады 1991, двух Кубков мира (1996, 2004). Член зала хоккейной славы (2015).

Краткая биография 

Лидстрём был задрафтован «Детройтом» в 1989 году. Спустя два года, в сезоне 1991/92, состоялся дебют игрока в НХЛ. В свой дебютный сезон Лидстрём был включен в символическую сборную лучших новичков НХЛ, сделав 49 голевых передач — лучший показатель среди новичков. Дважды стал новичком месяца (в ноябре и декабре). Был номинирован на «Колдер Трофи».

В сезоне 1994/95 играл в финале Кубка Стэнли. В следующем сезоне впервые принял участие в матче всех звёзд НХЛ.

В сезоне 1996/97 Лидстрём стал лучшим защитником в команде по набранным очкам и третьим в Лиге по этому показателю. Вместе с Детройтом в 1997 году Лидстрём стал обладателем Кубка Стэнли.

На следующий год команда повторила этот успех, а Лидстрём стал лучшим бомбардиром НХЛ среди защитников и был номинирован на «Джеймс Норрис Трофи». Перед началом следующего сезона «Хокки Ньюс» поставил его на 6-е место в списке 50 лучших игроков НХЛ.

В сезоне 1998/99 разделил второе место по набранным очкам среди защитников, в списке 50 лучших игроков «Хокки Ньюс» занял 7-е место.

В сезоне 1999/00, набрав 73 очка, стал первым по результативности среди защитников НХЛ. Третий год подряд он играл в матче всех звёзд НХЛ, был номинирован на «Леди Бинг Трофи».

В сезоне 2000/01 по набранным очкам стал вторым среди защитников. По окончании сезона получил «Норрис Трофи», который потом завоёвывал ещё много раз.

В сезоне 2001/02 вновь стал обладателем Кубка Стэнли, а также стал первым европейским хоккеистом, получившим «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

В 2006 году, после ухода из хоккея многолетнего капитана «Детройта» Стива Айзермана, стал новым капитаном «Красных Крыльев».

16 декабря 2010 года в матче против «Сент-Луис Блюз» оформил 1-й в карьере хет-трик.

31 мая 2012 года объявил о завершении игровой карьеры. После окончания карьеры игрока работает скаутом в «Детройт Ред Уингз».

5 марта 2014 года клуб Детройт Ред Уингз вывел из обращения № 5, под которым играл Лидстрём.

Награды 
 Чемпион мира (1991)
 Олимпийский чемпион (2006)
 Серебряный (2004) и бронзовый (1994) призёр чемпионатов мира
 Обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008)
 Джеймс Норрис Трофи (2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011)
 Конн Смайт Трофи (2002)
 Викинг Эворд — лучший шведский игрок в НХЛ (2000, 2006)
 10 раз включался в первую символическую сборную звёзд НХЛ (1998—2003, 2006—2008, 2011)
 2 раза включался во вторую символическую сборную звёзд НХЛ (2009, 2010)
 Включён в символическую сборную новичков НХЛ (1992)
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (11 раз)
 Член Зала славы ИИХФ (2014).
 Член Зала хоккейной славы (2015).

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 

 
 Никлас Лидстрём — биография на сайте HOCKEY HALL OF FAME

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Обладатели Конн Смайт Трофи
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»